Meini steht für:
 Mario Meini (* 1946)
 Meini, Spitzname von Sebastian Meinberg (* 1982)

Siehe auch: